Кастрич може да се отнася за:

 Кастрич (залив) – залив в България
 Кастрич (нос) – нос в България
 Кастрич (крепост) – крепост в България